Différentes batailles ont eu lieu autour d’Aboukir (Égypte) lors des guerres de la Révolution française, pendant la campagne d’Égypte :

 Bataille d’Aboukir, bataille navale, le , lors de laquelle Nelson détruisit la flotte française commandée par l’amiral Brueys, qui mourut au cours de la bataille.
 Bataille d’Aboukir, bataille terrestre, le , remportée par Napoléon sur les Janissaires.
 Bataille d’Aboukir, siège à l’issue duquel le général britannique Abercromby enleva la ville en mars 1801.